Murray puede referirse a:

Apellido 
 Andy Murray, tenista
 Harold Murray, historiador del ajedrez
 Johan Andreas Murray, botánico
 Dejounte Murray, jugador de baloncesto estadounidense
 Jamal Murray, jugador de baloncesto canadiense

Geografía 
 el río Murray, en Australia
 el condado de Murray, en Australia

Videojuego 
 Murray, uno de los personajes de la saga de videojuegos Sly Cooper